Чирипа (исп. Chiripa) — многозначный термин.

 Чирипа — археологический памятник на озере Титикака в Боливии.
 Чирипа — одна из наиболее древних археологических культур Андского региона.
 Чирипа — гуаранийский язык, на котором говорят в ряде регионов Южной Америки.